Ingham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ingham Township (Iowa)
 Ingham Township (Michigan)